Valmont kan syfta på:

Film 

 Valmont (film) – film av Milos Forman

Platser 

 Valmont, Moselle – fransk kommun i departementet Moselle 
 Valmont, Seine-Maritime – fransk kommun i departementet Seine-Maritime

Personer 

 Jacques-Christophe Valmont de Bomare (1731–1807), fransk naturforskare
 Tamia Valmont (född 1947), fransk sångerska och danserska
 Véra Valmont (född 1934), fransk skådespelerska